Giral ist der Familienname folgender Personen:

 Hipólito San José Giral del Pino (* 18. Jahrhundert; † 18. Jahrhundert), britischer Romanist, Hispanist, Grammatiker und Lexikograf spanischer Herkunft
 José Giral Pereira (1879–1962), spanischer Politiker und Ministerpräsident
 Nicolau Guanyabens i Giral (1826–1889), katalanischer Komponist, Arzt und Kaufmann
 Sergio Giral (* 1937), US-amerikanisch-kubanischer Filmregisseur

Giral steht weiter für:

 Giralgeld, Geld auf Bankkonten mit täglicher Fälligkeit
 Giral SA, Genfer Aktiengesellschaft
 Desquenne et Giral SA, Pariser Aktiengesellschaft